Supper ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Supper (1867–1951), deutsche Schriftstellerin
 Franz Supper (* 1957), österreichischer Opernsänger der Stimmlage Tenor
 Gustav von Supper (1846–1919), deutscher Verwaltungsbeamter
 Martin Supper (* 1947), deutscher Komponist
 Thaddäus Supper (1712–1771), Barockmaler und Freskant aus dem Schönhengstgau
 Walter Supper (Drehbuchautor) (1887–1943), deutscher Drehbuchautor
 Walter Supper (1908–1984), deutscher Architekt und Orgelsachverständiger
 Wolfgang Supper (* 1953), deutscher Bildhauer

Supper bezeichnet:
 englischer Ausdruck für Abendessen